Жалко́-Титаре́нко — украинская фамилия.

Известные носители: Жалко-Титаренко, Валентин Порфирьевич (род. 1929) — советский и украинский микробиолог.
 Жалко-Титаренко, Порфирий Дмитриевич (1881—1949) — советский художник; отец предыдущего.